Bell Valley ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bell Valley (Antarktika), Tal im Ellsworthland, Antarktika
 Bell Valley (Kalifornien), Tal in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Belle Valley